Кастельет () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Кастельет, Керальт (род. 1989) — испанская сноубордистка.
 Сан-Висенте-де-Кастельет — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. 
 Кастельет-и-ла-Горналь — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.